Ann Kiyomura-Hayashi e Kazuko Sawamatsu hanno battuto in finale Françoise Dürr e Betty Stöve 7-5, 1-6, 7-5.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong /  Peggy Michel (secondo turno)
 Rosie Casals /  Billie Jean King (quarti di finale)

 Chris Evert /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Margaret Court /  Virginia Wade (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1975